Gonçalvense – abitanti di Gonçalves (Brasile)
Gonçalvense – abitanti di José Gonçalves de Minas